William Sears ist der Name folgender Personen:

* William Sears (Bahai) (1911–1992), US-amerikanischer Autor und Bahai
 William Sears (Mediziner) (* 1939), US-amerikanischer Arzt der Kinderheilkunde
 William J. Sears (1874–1944), US-amerikanischer Politiker
 William R. Sears (1913–2002), US-amerikanischer Ingenieur